Municipio de Fairmount puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fairmount (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Fairmount (condado de Pike, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Fairmount (condado de Grant, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Fairmount (condado de Butler, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Fairmount (condado de Leavenworth, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Leavenworth.
 Municipio de Fairmount (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.